Dzielnice miast
 Westwood (Los Angeles) – dzielnica w zachodniej części Los Angeles
 Westwood (Cincinnati) – dzielnica w zachodniej części Cincinnati

 Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Westwood (Bradford-on-Avon) – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Westwood – miejscowość w dystrykcie Peterborough, w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Westwood – miejscowość w dystrykcie Canterbury, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Westwood – miejscowość w dystrykcie East Devon, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Westwood – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Westwood – miejscowość w civil parish Salisbury, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Westwood – miejscowość w hrabstwie South Lanarkshire (Szkocji)
 Westwood – miejscowość w dystrykcie Teignbridge, w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Westwood – miejscowość w dystrykcie Thanet, w hrabstwie Kent (Anglia)

 Miejscowości w USA
 Westwood – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Westwood – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Westwood – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Westwood – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boyd
 Westwood – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Westwood – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Westwood – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Westwood – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Westwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen

 Gminy w USA
 Westwood (ang. Westwood Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk

 Przedsiębiorstwa
 Westwood Studios

 Osoby
 John Obadiah Westwood (1805–1893) – angielski entomolog i archeolog